Lekkoatletyka na Igrzyskach Brytyjskiej Wspólnoty Narodów w 1974 – zawody lekkoatletyczne, które były rozgrywane na stadionie Queen Elizabeth II Park w Christchurch w Nowej Zelandii.

Rozegrano 23 konkurencje męskie i 14 kobiecych. Po raz pierwszy kobiety rywalizowały w sztafecie  4 × 400 metrów. Po raz ostatni rozegrano chód na 20 mil mężczyzn, który od następnych igrzysk został zastąpiony chodem na 30 kilometrów.

Filbert Bayi z Tanzanii ustanowił podczas igrzysk rekord świata w biegu na 1500 metrów czasem 3:32,2.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Igrzyska Brytyjskiej Wspólnoty Narodów 1974
1974 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Nowej Zelandii
1974